Triodia kan syfta på:

 Triodia (djur) – ett släkte av ormstjärnor
 Triodia (fjärilar) – ett släkte av fjärilar
 Triodia  (växter) – ett släkte av växter